Чемпионат Европы по боксу 1985 года прошёл в городе Будапешт (Венгрия) с 25 мая по 2 июня. Это был 27 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). В нём участвовали 169 боксёров, которые представляли 23 страны. Состав сборной СССР был сформирован на основании результатов специального отборочного турнира, проведённого в феврале 1985 года в Ленинабаде.

Медалисты

Зачёт по медалям

Результаты поединков

Минимальный вес (— 48 кг)

Наилегчайший вес (— 51 кг)

Легчайший вес (— 54 кг)

Полулёгкий вес (— 57 кг)

Лёгкий вес (— 60 кг)

Полусредний вес (— 63.5 кг) 

Отборочный раунд:
 Stefan Cirok (Чехословакия) 5:0 Jan Thieleman (Дания)
 Вячеслав Яновский (СССР) 5:0 Раймо ван дер Хёк (Нидерланды)

Первый средний вес (— 67 кг)

Средний вес (– 71 кг) 

Отборочный раунд:
 Манфред Цилонка (ФРГ) 5:0 Эсса Хукканен (Финляндия)
 Михаил Таков (Болгария) 5:0 Микеле Мастродонато (Италия)

Второй средний вес (— 75 кг)

Полутяжёлый вес (— 81 кг)

Первый тяжёлый вес (— 91 кг) 

Отборочный этап:
 Георге Преда (Румыния) 4:1 Йоуни Коопола (Финляндия)
 Деян Кирилов (Болгария) дск(2) Dzevdzet Peci (Югославия)

Супертяжёлый вес (+ 91 кг) 

Отборочный этап:
 Бьяджо Кьянезе (Италия) я.п.(1) Ikonomonya Botowamungu (Австрия)

Примечания

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 European Championships — Budapest, Hungary — May 25 — June 2 1985

1985
1985 год в боксе
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Май 1985 года
Июнь 1985 года
Спорт в Венгрии в 1985 году
Чемпионаты Европы в 1985 году
Бокс в Венгрии
Чемпионаты Европы в Венгрии